Большевистский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Белоруссия 
 Большевистский сельсовет — сельсовет в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Большевистский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Шумихинском районе Курганской области, упразднён в 2020 году.
 Большевистский сельсовет, с 2004 хутор Большевик — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Благодарненском районе Ставропольского края, упразднён в 2017 году.
 Большевистский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Ипатовском районе Ставропольского края, упразднён в 2017 году.
 Большевистский сельсовет в Еланском районе Волгоградской области.